Balfour se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Isaac Bayley Balfour
 John Hutton Balfour